Sfetescu ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Sfetescu (* 1907; † unbekannt), rumänischer Rugbyspieler 
 Mircea Sfetescu (* 1905; † unbekannt), rumänischer Rugbyspieler